Colella è un cognome italiano che può indicare:

Antonio Colella (1961) – allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo ed ex rugbista italiano
Bruno Colella (1955) – regista, attore e sceneggiatore
Francesco Colella (1974) – attore italiano di cinema e televisione
Franco Colella (1900–...) – pittore italiano
Gianlorenzo Centi Colella, anche conosciuto come Giallorenzo (1898–...) – politico italiano
Jenn Colella, propr. Jennifer Lin Colella (1974) – attrice e cantante statunitense
Leonardo Colella noto anche come Nardo (1930-2010) – calciatore brasiliano
Lynn Colella (1950) – ex nuotatrice statunitense
Rick Colella, propr. Richard Phillip Colella (1951) – ex nuotatore statunitense
Pietro Colella (1916-1998) – politico italiano
Rosolino Colella (1864-1940) – medico e scienziato italiano
Silvia Colella (1980) – calciatrice italiana